Заброденское сельское поселение — муниципальное образование в Калачеевском районе Воронежской области.

Административный центр — село Заброды.

География

Административное деление 
Состав поселения:
 село Заброды.

Примечания 

Муниципальные образования Калачеевского района
Сельские поселения Воронежской области